Edgar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elizabeth Edgar
 Graham J. Edgar